Guérin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Guérin (1817–1895), fransk kirurg
 Bill Guerin (född 1970), amerikansk ishockeyspelare
 Camille Guérin (1872–1961), fransk veterinär
 Charles Guérin (1873–1907), fransk poet
 Charles-François-Prosper Guérin (1875–1939), fransk konstnär
 Christophe Guérin (1758–1831), fransk tecknare och kopparstickare
 Daniel Guérin (1904–1988), fransk författare
 Gabriel-Christophe Guérin (1790–1846), fransk målare
 Georges Maurice de Guérin (1810–1839), fransk författare
 Gilles Guérin (1611–1678), fransk skulptör
 Jean-Urbain Guérin (1760–1836), fransk miniatyrmålare
 Jean Michel Prosper Guérin (1838–1921), fransk konstnär
 
 Paulin Guérin (1783–1855), fransk konstnär
 Pierre Narcisse Guérin (1774–1833), fransk målare och grafiker
 Théodore Guérin (1798–1856), fransk ordensgrundare och helgon
 Veronica Guerin (1958–1996), irländsk undersökande journalist
 Victor Guérin (1821–1891), fransk forskningsresande och arkeolog

Franska efternamn